stępka – element konstrukcyjny kadłuba statku wodnego
 Stępka – wieś w powiecie włocławskim w województwie kujawsko-pomorskim